Osoby:
 Ishigaki Rin – japońska pisarka

Inne:
 Rin – japońska jednostka miary
 Rin – japońska zdawkowa jednostka monetarna
 Rin' – japoński zespół muzyczny
 RIN – niemiecki raper

Zobacz też:
 Rinn